Antoni Jelec – generał wojsk koronnych, podczaszy przemyski, zm. 1722
 jelec – element budowy broni białej służący do ochrony dłoni
 Jelec – polski herb szlachecki
 jelec – ryba z rodziny karpiowatych:
 jelec adriatycki (Leuciscus svallize)
 jelec cetiński (Leuciscus ukliva)
 jelec chorwacki (Leuciscus polylepis)
 jelec Danilewskiego (Leuciscus danilewskii)
 jelec nadkamiennik (Leuciscus souffia)
 jelec neretwiański (Leuciscus microlepis)
 jelec pospolity (Leuciscus leuciscus) 

 Jelec – miasto w Rosji